Il singolare del torneo di tennis Mauritius Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrei Pavel che ha battuto in finale Hyung-Taik Lee 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Andrei Pavel (Campione)
 Karol Beck (primo turno)
 Stefan Koubek (semifinali)
 Hyung-Taik Lee (finale)

 Sargis Sargsian (secondo turno)
 Victor Hănescu (secondo turno)
 Karol Kučera (secondo turno)
 Philipp Kohlschreiber (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mauritius Challenger 2004